Spelunca est un mot latin signifiant « caverne », « antre » et peut faire référence à:

 la revue Spelunca, éditée par la Fédération française de spéléologie;
 Spelunca, zone située à Cargèse en Corse-du-Sud ;
 les gorges de la Spelunca, situées en Corse-du-Sud ;
 Eukoenenia spelunca,une espèce de palpigrades de la famille des Eukoeneniidae.

Références